Алекса́ндровка () — село,
Андреевский сельский совет,
Кегичёвский район,
Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6323180403. Население по переписи 2001 года составляет 191 (87/104 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Александровка находится на расстоянии в 1,5 км от реки Вшивая (левый берег), выше по течению на расстоянии в 2 км расположено село Рояковка, на противоположном берегу расположено село Гутыревка, на расстоянии в 3 км расположено село Андреевка. По селу протекает пересыхающий ручей с запрудой.

История 
 1885 — дата основания.

Экономика 
 Молочно-товарная и овце-товарная фермы.

Объекты социальной сферы 
 Клуб.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Кегичёвского района